Leichsenring ist der Name von

 Claus Leichsenring (* 1943), deutscher Holzschnitzer und Heimatforscher
 Erich Leichsenring (1904–1985), deutscher Hersteller von erzgebirgischer Volkskunst
 Falk Leichsenring (* 1955), deutscher Psychologe, Psychotherapieforscher, Psychoanalytiker und Lehranalytiker der DGPT
 Uwe Leichsenring (1967–2006), deutscher Politiker (NPD)